Игры в Группе H на чемпионате мира 1998 года проходили с 14 по 26 июня 1998 год. Группа состояла из Аргентины, Японии, Ямайки и Хорватии.

В последнем рейтинге сборных ФИФА на момент начала чемпионата Аргентина была на 6-м месте, Япония — на 12-м, Ямайка — на 30-м и Хорватия на 19-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, играла с командой, занявшей 2-е место в Группе G, а команда, занявшая 2-е место, играла с победителем Группы G.

Аргентина — Япония

Ямайка — Хорватия

Япония — Хорватия

Аргентина — Ямайка

Аргентина — Хорватия

Япония — Ямайка 

Чемпионат мира по футболу 1998